Neteler ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Neteler (1847–1912), kath. Theologe, Priester und Schriftsteller
 Otto Neteler (1936–2022), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Neteller